Q — персонаж книг и фильмов о Джеймсе Бонде. Также как и M, это кодовое имя, в данном случае оно означает первую букву слова Quartermaster (квартирмейстер). Q (настоящее имя — Джеффри Бутройд — дано Флемингом в честь , давшего писателю совет) — глава Q Branch, исследовательского центра Британской Секретной службы. Он постоянно снабжает Джеймса Бонда полезной шпионской техникой. Дважды принимал участие в полевых операциях Бонда. Этот персонаж присутствовал с первой картины официальной бондианы «Доктор Но» по фильм «И целого мира мало» (включая «Никогда не говори "никогда"»). Позже его заменил его заместитель R, присутствовавший всего в двух фильмах. В «Казино „Рояль“» и «Кванте милосердия» Q и R отсутствуют, однако в «Казино „Рояль“» появляется некий сотрудник технического отдела МИ6, который снабжает Бонда подкожной радиокапсулой.

Актеры, игравшие Q

Питер Бёртон (1962) 
Единственный раз сыграл Q в фильме «Доктор Но», где тот представлен под именем своего книжного прототипа майора Бутройда.

Десмонд Ллевелин (1963—1999) 
Играл во всех фильмах бондианы, кроме «Живи и дай умереть» (1973), начиная со второго — «Из России с любовью» (1963) — вплоть до «И целого мира мало» (1999). В первом из них его именуют майором Бутройдом, но в дальнейшем практически всегда называют Q. Очень уважает Бонда и является для него преданным другом, хотя временами склонен над ним иронизировать.

Сыграл в фильмах:
 «Из России с любовью»
 «Голдфингер» 
 «Шаровая молния»
 «Живёшь только дважды»
 «На секретной службе Её Величества»
 «Бриллианты навсегда»
 «Человек с золотым пистолетом»
 «Шпион, который меня любил»
 «Лунный гонщик» 
 «Только для ваших глаз»
 «Осьминожка»
 «Вид на убийство»
 «Искры из глаз»
 «Лицензия на убийство»
 «Золотой глаз»
 «Завтра не умрёт никогда»
 «И целого мира мало»

Джон Клиз (1999—2002) 
Сначала его герой был заместителем Q — R. Позже, когда персонаж его предшественника ушёл на пенсию, он стал Q. Его отношения с Бондом в основном такие же, как у его предшественника, но иногда R/Q раздражается из-за привычки Бонда трогать гаджеты без спроса.

Сыграл в фильмах:
 «И целого мира мало» — R
 «Умри, но не сейчас» — Q

Бен Уишоу (2012 — настоящее время) 

В первых двух фильмах Дэниела Крейга — «Казино „Рояль“» и «Квант милосердия» — Q не появляется, как и мисс Манипенни. Крейг выразил недовольство на сей счёт и в то же время надежду на возвращение Q в третьем фильме. В ноябре 2011 года роль получил британский актёр Бен Уишоу. На момент кастинга ему был 31 год, что делает его самым молодым Q в истории франшизы. Он относится к агентам 00 довольно пренебрежительно, считая их полезными лишь в боевых условиях, хотя с Бондом у него отношения складываются вполне дружеские. Однако, при своих компьютерных навыках, Q довольно недальновиден: взламывая компьютер Рауля Сильвы, он даже не предполагал, что этот взлом является частью вражеского плана по устранению М.

Сыграл в фильмах:
 007: Координаты «Скайфолл» 
 007: Спектр
 Не время умирать

Персонажи бондианы
Вымышленные британские секретные агенты
Вымышленные изобретатели